Vippstjärt är ett folkligt namn på flera fåglelarter. Det kan avse endera av
Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus
Sädesärla, Motacilla alba